Keszthelyi Sándor (1875–?) festő, illusztrátor
 Keszthelyi Sándor (1952) amatőrcsillagász, építész

Jegyzetek